

Patronyme

 Dirk Verdoorn, (1957- ), était un peintre de la marine d'origine néerlandaise.
 Inez Clare Verdoorn, (1896-1989), était une botaniste Sud-Africaine.
 Margo Verdoorn, (1961- ), est une actrice et chanteuse néerlandaise.

Autre 
 Loi de Verdoorn, loi de l'économie.